Thunderstone – gruppo musicale scandinavo 
Thunderstone – album dell'omonimo gruppo musicale
Thunderstone – serie televisiva australiana